Тим Расс (; род. 22 июня 1956) — американский актёр, режиссёр, сценарист и музыкант. Одна из известных ролей — Тувок в сериале «Звёздный путь: Вояджер».

Биография 
Тимоти Дэррелл Расс родился 22 июня 1956 года в Вашингтоне, США, в семье офицера ВВС Уолта Расс и его жены Жозефины. Тимоти вместе с младшим братом Майклом и младшей сестрой Анжелой всё провел детство на военных базах США, Тайвани, Филиппин и Турции, где работал отец. Тимоти окончил среднюю школу Измир в Турции, затем получил диплом Свободной Академии в Риме, Нью-Йорк. Затем он учился в университете Сент-Эдвардс, где получил степень бакалавра театрального искусства. Позже окончил университет штата Иллинойс.

Дебютировал в кино в 1985 году. К настоящему времени снялся более чем в 140 фильмах и сериалах. Участвовал в озвучивании нескольких мультфильмов и видеоигр.

Личная жизнь 
У Тимоти есть дочь Мэдисон Камилла (род. 1999).

Избранная фильмография

Номинации и награды 
 2012 — премия «Indie Series Awards» в категории «Best Directing — Comedy» («Bloomers»).
 2014 — номинация на премию «Indie Series Awards» в категории «Best Directing — Comedy» («Bloomers»).
 2014 — премия «Pacific Southwest Emmy Awards» в категории «Community/Public Service (PSAs) — Single Spot/Campaign».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактёры США
Выпускники университета штата Иллинойс
Выпускники Университета Святого Эдуарда